Фундук — ліщина звичайна.
 Фундук-Бунар — джерело в Криму.